Takao může odkazovat na:

Místní jména 
 Takao (Hačiódži) – hora u Hačiódži, Tokio
 Takao – hora v Kjóto, na které stojí buddhistický chrám Džingo-dži
 Takao – název města Kao-siung na Tchaj-wanu za japonské nadvlády
 Prefektura Takao – jedna z osmi prefektur na Tchaj-wanu za japonské nadvlády

Plavidla 
 Takao Maru ex USRC Ashuelot, později Dai-ni Kaiten – kutr třídy Pawtuxet dokončený 1864 a zničený vlastní posádkou 1869 během bitvy v zátoce Mijako
 Takao Maru – transport japonského císařského námořnictva z roku 1874
 Takao – nechráněný křižník japonského císařského námořnictva spuštěný na vodu 1888
 Takao – projektovaný bitevní křižník třídy Amagi, zrušený v důsledku washingtonské konference
 Třída Takao – třída čtyř těžkých křižníků japonského císařského námořnictva postavených ve 30. letech 20. století, které bojovaly za druhé světové války
 Takao – těžký křižník, vůdčí loď své třídy
 Takao Maru – loď z roku 1920, zrekvírovaná na pomocnou minolovku japonského císařského námořnictva
 Takao Maru – loď z roku 1930, zrekvírovaná na pomocný stíhač ponorek japonského císařského námořnictva
 Takao Maru – nákladní loď z roku 1927 zrekvírovaná během druhé světové války japonskou císařskou armádou.

Jméno 
Takao může být japonské mužské jméno i příjmení
 Takao Suzuki – japonský tenista
 Takao Doi – bývalý japonský kosmonaut
 Takao Kawaguči – bývalý japonský reprezentant v judu
 Takao Kobajaši – japonský amatérský astronom
 Takao Saitó (mangaka) – japonský mangaka
 Takao Saitó (politik) – japonský politik, který v únoru 1940 vystoupil proti japonské intervenci v Číně
 Šindži Takao – japonský profesionální hráč go
 Takao Kojama – japonský scenárista a spisovatel